Лас Куатас има више значења:

 Лас Куатас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Куатас (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куатас (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куатас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куатас (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куатас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куатас (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Куатас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Куатас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куатас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куатас (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Куатас (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Куатас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Куатас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Куатас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куатас (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куатас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куатас (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куатас (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куатас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Куатас, Ел Синко (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Куатас (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Куатас (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Куатас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куатас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Куатас, Селестино Торес Себаљос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Куатас, Хил Арамбул (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Куатас, Хосуе Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Куатас, Алфонсо Дуењас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Куатас (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Куатас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику